Jean Fischer peut désigner :
 Jean Fischer (?-1844), fondateur de la brasserie Fischer en 1821.
 Jean-Baptiste Fischer (1867-?), ancien coureur cycliste français, surnommé le grimpeur.